Delalex ist der Name folgender Personen:

 Gilles Delalex (* 1972), französischer Architekt
 Hélène Delalex (* 1978), französische Kunsthistorikerin, Museumskonservatorin und -kuratorin